TGS peut faire référence à :
 Tokyo Game Show, un salon japonais du jeu vidéo,
 Toulouse Game Show, le premier grand salon du manga, jeux vidéo, culture asiatique et science fiction à Toulouse.
 Turbine à gaz spéciale, un turbotrain expérimental de la SNCF,
 le sulfate de triglycine (en anglais triglycine sulfate, TGS), un sel ferro- et piézoélectrique.
Le Tableau Général de Sécurité, en électricité